Collings ist der Familienname folgender Personen:

 Jesse Collings (1831–1920), britischer Politiker
 Joseph Collings (1865–1955), australischer Politiker
 Marie Collings (1791–1853), Oberhaupt der Kanalinsel Sark
 Pierre Collings (1900–1937), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Tom Collings († 2014), britischer Bischof 

Unternehmen:
 Collings (Instrumentenhersteller), ein Hersteller von hochpreisigen Gitarren, Mandolinen und Ukulelen in Austin (Texas)  

Siehe auch:
 Collins
 Colling